Armeens voetbalelftal onder 17 (mannen)
Armeens voetbalelftal onder 17 (vrouwen)